— вид однодольных растений рода  семейства . Впервые описан ботаниками Пьером Эдмоном Буассье и Жоржем Франсуа Рете в 1882 году.

Синоним — Iris maculata Baker.

Распространение и среда обитания 
Эндемик Ирака. Типовой экземпляр собран на севере страны. Возможно, ареал вида шире и может распространяться на северо-восток Сирии.

Ботаническое описание 
Корневищный геофит.

Стебель высотой 15—40 см (в период цветения).

Листьев 5—7 на растении.

Цветки диаметром 8—9 см или крупнее. Лепестки грязно-белого цвета с коричнево-фиолетовыми или чёрно-фиолетовыми жилками.

Цветёт с апреля по июнь.

Слабоизученный вид. Близок виду Iris sari, отличается от последнего главным образом более узкими листьями. Кроме того, вид внешне напоминает Iris nectarifera и Iris gatesii; сходство с первым из них является предметом дискуссий.

Примечания 

Ирисовые
Эндемики Ирака
Флора Азии
Таксоны растений, названные в честь людей